Голоднюк Володимир Васильович (нар. 1969) — український громадський діяч, волонтер.
 Голоднюк Устим Володимирович (1994—2014) — громадський активіст Євромайдану, Герой України.
 Голоднюк Олександр Миколайович — генерал-майор ЗСУ.

Див. також 
 Голодюк
 Голодняк

Українські прізвища
Прізвища на -нюк